Сан Лорензо Кваунекуилтитла има више значења:

 Општина Сан Лорензо Кваунекуилтитла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лорензо Кваунекуилтитла (Сан Лорензо Кваунекуилтитла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику